Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený Urugayec Pablo Cuevas, kterého v semifinále vyřadil Benoît Paire.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Francouz Benoît Paire, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou dvojku Tommyho Robreda po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně i na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství z dvouhry, když už dříve vybojoval jeden titul ve čtyřhře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2015